Angoulême  o Angulema , ciutat de França al departament del Charente (regió de la Nova Aquitània)
 Angoulême Charente Football Club, club de futbol francès de la ciutat d'Angulema 
 Bisbat d'Angulema o d’Angoulême , seu de l'Església Catòlica a França, sufragània de l'arquebisbat de Poitiers
 Districte d'Angulema, districte al departament del Charente (regió de la Nova Aquitània)
 Comtat d'Angulema, jurisdicció feudal sorgida en temps dels successors de Carlemany
 Festival d'Angoulême, festival de còmics fundat el 1974 dut a terme anualment a Angulema, França
 Soyaux Angoulême XV Charente, club de rugbi a 15 fundat el 2010 que juga a la Pro D2
 Vescomtat d'Angulema, jurisdicció feudal d'Aquitània a la Vendée al nord del Poitou